A National Basketball Association 1971–1972-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 26. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a New York Knicks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kareem Abdul-Jabbar, a döntő MVP-je Wilt Chamberlain lett.

Alapszakasz 

Minden csoportból a két legjobb csapat jutott a rájátszásba.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.
Csoportok betűjelei
P = Pacific (Csendes-óceáni)
M = Midwest (Középnyugati csoport)
A = Atlantic (Atlanti)
C = Central (Központi)

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kareem Abdul-Jabbar
Az év újonca: Sidney Wicks

All-Star-mérkőzés 

MVP: Jerry West
Vezetőedzők: Bill Sharman (Nyugat), Tom Heinsohn (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba